Корал — колонія морських безхребетних тварин кнідарій.

Населені пункти 
 Корал-Ґейблз — місто на південному сході штату Флорида, на узбережжі Атлантичного океану, південно-західне передмістя Маямі.
 Корал-Спрінгс («Коралові джерела») — місто на південному сході штату Флорида.
 Кейп-Корал — місто на півдненному заході штату Флорида, на узбережжі Мексиканської затоки Атлантичного океану.
 Корал-Гарбор (інуктитут Salliq/Salliit ᓴᓪᓕᖅ/ᓴᓪᓖᑦ, ) — село у Канаді, у регіоні Ківаллік території Нунавут на острові Саутгемптон.

Техніка 
 USS Coral Sea (CVB-43), «Корал Сі» (англ. USS Coral Sea (CVB-43)) — важкий американський авіаносець, типу «Мідвей».
 «Корал» — українська зенітна керована ракета для комплексів середньої дальності. Перебуває у стадії розробки на підприємстві КБ «Луч».

Див. також 
 Коралі